Guillou ist der Familienname folgender Personen:

 André Guillou (1923–2013), französischer Byzantinist
 Florian Guillou (* 1982), französischer Radrennfahrer
 Hervé Guillou (* 1955), Unternehmer
 Jan Guillou (* 1944), schwedischer Journalist und Romanautor
 Jean Guillou (1930–2019), französischer Komponist, Organist und Pianist
 Jean-Marc Guillou (* 1945), französischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Guillou (1787–1853), französischer Flötist und Komponist
 Laurence Guillou (* 1969), französische Schwimmerin 
 Patrick Guillou (* 1970), französischer Fußballspieler
 René Guillou (1903–1958), französischer Komponist
 Yves Guillou (1880–1963), französischer Politiker

Siehe auch:
 Kap Leguillou, Nordspitze von Tower Island im Palmer-Archipel, Antarktis